

Вяземське міське поселення — сільське поселення, Вяземський район, Смоленська область
 Вяземське міське поселення — сільське поселення, Вяземський район, Хабаровський край